Esserval ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Jura:

Esserval-Combe
Esserval-Tartre